Bob, BoB eller BOB kan avse:

 Bob – en anglosaxisk förkortning av personnamnet Robert
 Bob (sport) – en vintersport
 Bob – ett annat namn för snowracer
 Bob (varumärke) – ett svenskt varumärke för livsmedel
 Bobfrisyr – en frisyr, se 
 Chalmersspexet Bob – ett spex på högskolan Chalmers
 Byggare Bob – ett barnprogram
 BOB (datorspel) – ett TV-spel
 BOB – flygplatskoden för flygplatsen på Bora Bora, se Bora Bora flygplats 
 BOB – valutakoden för valtan i Bolivia, se boliviano
 Microsoft Bob – en mjukvaruprodukt
 B&B – förkortning för en facktidskrift om tecknade serier, se Bild & Bubbla
 BOB – en väska som fylls med nödvändigheter för att lättare kunna överleva i 72 timmar, se Bug-out bag

Personer
 B.o.B (1988–), en amerikansk rappare